Автомоби́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Автомобильная улица — улица в городе Дзержинске.
 Автомобильная улица — улица в Санкт-Петербурге.